Calvin Verdonk (né en 1997), footballeur néerlandais
Eric Verdonk (1959-2020), rameur d'aviron néo-zélandais
Lambert Verdonk (né en 1944), footballeur néerlandais
Rita Verdonk (née en 1955), femme politique néerlandaise